Муссолини () — итальянская фамилия.

Известные носители 
 Муссолини, Анна-Мария (1929—1968) — младшая дочь Бенито Муссолини
 Муссолини, Алессандра (род. 1962) — итальянский консервативный политик, внучка Бенито Муссолини
 Муссолини, Алессандро (1854—1910) — кузнец, анархист, отец Бенито Муссолини
 Муссолини, Витторио (1916—1997) — старший сын Бенито Муссолини, кинопродюсер
 Муссолини, Бенито (1883—1945) — фашистский диктатор Италии с 1922 по 1943 год
 Муссолини, Бруно (1918—1941) — средний сын Бенито Муссолини и Ракеле Муссолини, пилот ВВС, генеральный директор авиакомпании «Лати»
 Муссолини, Роза — мать Бенито Муссолини, в браке с Алессандро Муссолини
 Муссолини, Ракеле (1890—1979) — вторая жена Бенито Муссолини
 Муссолини, Романо (1927—2006) — младший сын Бенито Муссолини, музыкант и художник
 Муссолини, Эдда (1910—1995) — старшая дочь Бенито Муссолини.

См. также 
 Форум Муссолини